Karbalā’ kan syfta på följande platser:

Irak 

 Kerbala District, distrikt, Karbala, 
 Karbala (provins), 
 Karbala, provinshuvudstad,

Iran 

 Dasht-e Karbalā, högland, Fars, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar